Goričani est un toponyme qui peut désigner :
 Goričani, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica ;
 Goričani, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.